

Cinema 
 Elliott, il drago invisibile – film a tecnica mista del 1977

Geografia 
Australia
 Elliott – town del Territorio del Nord
Canada
 Elliott – municipalità del Canada situata nello stato dell'Ontario, precisamente nel Distretto di Algoma

Scozia
 Elliott – borgata  di Angus nella Scozia settentrionale, Regno Unito

Stati Uniti
 Elliott – città della Contea di Ransom, Dakota del Nord
 Elliott – villaggio della Contea di Ford, Illinois
 Elliott – città della Contea di Montgomery, Iowa
 Elliott – città della Contea di York, Maine
 Elliott – census-designated place della contea di Grenada, Mississippi

Sudafrica
 Elliott – centro abitato del Sudafrica, situato nella provincia del Capo Orientale

Musica 
 Elliott – gruppo musicale emo statunitense della Revelation Records
 Elliott – album dei Blankass del 2005
 Elliott – singolo dei Moseek

Onomastica
 Elliott – nome proprio di persona inglese maschile

Persone

Pagine correlate
Eliot
Elliot
John Elliott (disambigua)
Jumbo Elliott